Кобзевское водохранилище () — небольшое русловое водохранилище. Расположено в Красноградском районе Харьковской области у села Кобзевка. Водохранилище построено в 1982 году по проекту Харьковского отделения «Союзводоканалпроект». Назначение — орошение и рыборазведения. Вид регулирования — сезонное.

Основные параметры водохранилища 
 Нормальный подпорный уровень — 57,75 м;
 Форсированный подпорный уровень — 59,00 м;
 Полный объём — 1710000 м³;
 Полезный объём — 1640000 м³;
 Длина — 4,6 км;
 Средняя ширина — 0,134 км;
 Максимальные ширина — 0,35 км;
 Средняя глубина — 2,77 м;
 Максимальная глубина — 4,00 м.

Основные гидрологические характеристики 
 Площадь водосборного бассейна — 175 км².
 Годовой объём стока 50 % обеспеченности — 7330000 м³.
 Паводковый сток 50 % обеспеченности — 5240000 м³.
 Максимальный расход воды 1 % обеспеченности — 187 м³/с.

Состав гидротехнических сооружений 
 Глухая земляная плотина длиной — 511 м, высотой — 6,85 м, шириной — 7 м. Заделка верхового откоса — 1:3, низового откоса — 1:2.
 Шахтный водосброс из монолитного железобетона размерами (5×13) г.
 Плоские колесные затворы с ручными винтовыми подъемниками размерами 2,0×2,0 м.
 Водоотводная труба, сечением 3,0×2,5 м, длиной — 21,8 г.

Использование водохранилища 
Водохранилище было построено для орошения в колхозе им. XX партсъезда Красноградского района. Гидротехническое сооружение находится на балансе ЧААП «Луч».

Литература 
 Водогосподарський паспорт Кобзівського водосховища, Укрдіпроводгосп, 1986.
 Паламарчук М. М., Закорчевна Н. Б. Водний фонд України: Довідниковий посібник / За ред. В. М. Хорєва, К. А. Алієва. К.: Ніка-Центр, 2001. 392 с.
 Проведение работ по инвентаризации рек и водоёмов Харьковской области с разработкой особого порядка изъятия земель водного фонда из сельскохозяйственного оборота, УкрНИИЭП, Харьков, 1999. 389 с.

Бассейн Орели
Водохранилища Харьковской области
Водные объекты Красноградского района